Star Wars: Rebelianci (ang. Star Wars Rebels) – amerykański serial animowany wyprodukowany przez Lucasfilm i Lucasfilm Animation. Osadzony jest on 15 lat po Zemście Sithów oraz 4 lata przed Nową Nadzieją. W Polsce premiera odbyła się na kanale Disney XD dnia 4 października 2014 roku. Premierę poprzedzał film pełnometrażowy – Rebelianci: Iskra Rebelii (2014).

Fabuła 
W galaktyce nastały mroczne czasy. Potężne Imperium ogarnia kolejne światy. Zajmuje m.in. jedną z odległych planet i wprowadza na niej rządy żelaznej ręki, rujnując życie mieszkańców. Sprytni członkowie statku kosmicznego Duch jako jedni z nielicznych przeciwstawiają się siłom Imperium. Grupa śmiałków stawia wspólnie czoła nowym, niezwykłym rywalom i wyruszy na niesamowite wyprawy, aby rozpocząć prawdziwą rewolucję.

Obsada

Spis odcinków

Bibliografia 
 Star Wars: Rebelianci (serial TV)
 Rebelianci: Iskra Rebelii

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Filmy i seriale osadzone w świecie Gwiezdnych wojen
Programy Disney XD
Amerykańskie telewizyjne seriale fantastycznonaukowe